Каттс - фамилия:

 Каттс, Аллен (1826—1896) — американский военный, участник Гражданской войны в США.
 Каттс, Грэхем (1884—1958) — британский кинорежиссёр.
 Каттс, Джеймс Мэдисон (1805—1863) — американский государственный деятель.
 Каттс, Мэтт (род. 1972 или 1973) — американский инженер-программист, бывший глава команды Google по веб-спаму.

См. также 
 Катт
 Катте